Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1938, den heutigen US Open, besiegte der US-Amerikaner Don Budge seinen Landsmann Gene Mako im Finale in vier Sätzen. Budge gelang mit dem Sieg als erstem Spieler überhaupt ein Grand Slam, der Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 58. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1938 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1938
1938